Myelosperma är ett släkte av svampar. Myelosperma ingår i familjen Myelospermataceae, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Myelosperma